Vetterli ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Vetterli (1822–1882), Schweizer Büchsenmacher und Erfinder
 Martin Vetterli (* 1957), Schweizer Informatiker und Hochschullehrer
 Paulina Vetterli (1909–2000), Schweizer Hauswirtschafterin im Mütter- und Säuglingsheim Inselhof, Zürich
 Rico Vetterli, Schweizer Skeletonsportler
 Tommy Vetterli (* 1967), Schweizer Gitarrist und Musikproduzent
 Werner Vetterli (1929–2008), Schweizer Sportler, Moderator und Politiker

Vetterli steht für:

 Vetterligewehr, Ordonnanzwaffe der Schweizer Armee von 1870–1890